Atlético de Madrid puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas.

 Club Atlético de Madrid es un club de fútbol (antiguo club polideportivo) español.
 Club Atlético de Madrid "B" es el equipo filial de fútbol del Atlético de Madrid.
 Club Atlético de Madrid "C" fue un equipo de fútbol español y segundo filial del Atlético de Madrid entre 1972 y 2015.
 Club Atlético de Madrid (femenino) es la sección de fútbol femenino del Club Atlético de Madrid.
 Club Atlético de Madrid (baloncesto) o Club Atlético de Madrid-Villalba , fue la sección de baloncesto de Madrid, fundada en 1922 y desaparecida en 1991.
 Club Atlético de Madrid (balonmano) fue la sección de balonmano creada en 1924 y desaparecida en 1994.
 Club Balonmano Atlético de Madrid o Club Deportivo Básico Balonmano Neptuno fue una nueva sección de balonmano fundada en 2011 y desaparecida en 2013.
 Atlético de Madrid Navalcarnero o C. D. Futsi Atlético Féminas es un equipo español de fútbol sala femenino.
 Atlético de Madrid (Superleague Fórmula) es un equipo de automovilismo que compite en la Superleague Fórmula.